Ecke steht für:
 Ecke, ein geometrisches Element
 Ecke, ein Element der Knotenmenge eines Graphen, siehe Knoten (Graphentheorie)
 Eckstoß, Eckball beim Fußball 
 Strafecke auch "Kurze Ecke" beim Hockey
 Lange Ecke, Eckball beim Hockey
 Eckernförde, Fischereikennzeichen
 Künstlervereinigung Augsburg „Die Ecke“

Ecke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ecke, deutscher Übersetzer
 Felix Ecke (* 1924), deutscher Jurist und Schriftsteller

 Jürgen Ecke (* 1957), deutscher Filmkomponist
 Matthias Ecke (* 1983), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Ecke (1927–1983), deutscher Schriftsteller

Ecke ist ein US-amerikanisches Gartenbauunternehmen, siehe Paul Ecke Ranch

Ecke ist eine Kurzform des Vornamens Ekkehard:
 Ecke Bonk (* 1953), Konzeptkünstler
 Ecke (Riese), fiktive Figur

Ecke ist der Name eines Bergwerkes in Brachbach in Rheinland-Pfalz, siehe Grube Ecke

Siehe auch:
 Ekke
 Eck
 Eckel
 Ecken
 Ecker (Begriffsklärung)
 Egge

Abkürzung